Кампестре Виљас дел Аламо има више значења:

 Кампестре Виљас дел Аламо (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кампестре Виљас дел Аламо, ФОВИСССТЕ (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику